Nome di vari appartenenti al nobile casato francese degli Orléans-Longueville:
Francesco d'Orléans-Longueville (1447-1491)
Francesco d'Orléans-Longueville (1470-1512)
Francesco d'Orléans-Longueville (1513-1548)
Francesco d'Orléans-Longueville (1535-1551)